Spice (englisch „Gewürz“) steht für:

 Spice (Band), deutsche Funk-Band
 Spice (Album), Debütalbum der Spice Girls
 Teils umgangssprachlicher Ausdruck für Drogen insbesondere
 Spice (Droge), eine Droge, die synthetische Cannabinoide enthält
 eine Droge im Romanzyklus Dune, siehe Begriffe der Dune-Zyklen #Gewürz (Spice)

Personen:

 Spice (Sängerin) (* 1982), jamaikanische Dancehall-Sängerin
 Gordon Spice (1940–2021), britischer Autorennfahrer und Rennwagenkonstrukteur
 Ice Spice (* 2000), US-amerikanische Rapperin
 Richie Spice (* 1971), jamaikanischer Reggae-Musiker

SPICE steht als Abkürzung für:
 Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis, ein Programm zur Simulation von elektronischen Schaltungen, siehe SPICE (Software)
 Simple Protocol for Independent Computing Environments, ein Protokoll zum entfernten Anzeigen von virtuellen Computer-Umgebungen, siehe SPICE (Protokoll)
 Smart Precise Impact and Cost-Effective Guidance Kit, ein Lenksystem für Gleitbomben, siehe Spice (Bombe)
 Space Innovative Catering Equipment, Konzept von Airbus für Bordküchen in Flugzeugen, siehe Galley #Heutiger Einsatz
 Software Process Improvement and Capability Determination, eine internationale Norm zur Bewertung von Unternehmensprozessen, siehe ISO/IEC 15504
 Abwandlungen davon:
 Automotive SPICE

Siehe auch:

Abkürzung